Gauriganj steht für

 Gauriganj (Uttar Pradesh), Ort  im Distrikt Amethi, Bundesstaat Uttar Pradesh, Indien
 Gauriganj (Nepal), Gemeinde (VDC) im Distrikt Jhapa, Provinz Koshi, Nepal